

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Żory – miasto
 Żory – część wsi Bodaczów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn

Zobacz też 
 Żary
 Żarowie